O Campeonato Carioca de Basquete de 1973 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

1º Turno 
O  venceu o primeiro turno.

2º Turno 
O  venceu o primeiro turno.

Final 
Na grande final, o  venceu 2 partidas, de 3 realizadas, e se sagrou campeão carioca de basquetebol. O  foi o vice-campeão.

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1973
Esporte no Brasil em 1973
1973 no basquetebol